Jaime Martul Álvarez de Neyra (Lugo, Galicia, 31 de mayo de 1959) es un productor y distribuidor, conocido por Alexia (2011), Vivir para siempre (2010) y Mia Sarah (2006), entre otros títulos. Ha participado en varias películas, documentales y series de televisión.

Biografía 

Jaime Martul (Lugo, Galicia, 31 de mayo de 1959). Empezó su carrera de productor de contenido audiovisual en 1989 con la cofundación de Formato Producciones con Andrés Barbé en La Coruña con el objetivo de emprender proyectos de producción en distintos campos de la comunicación audiovisual como los promocionales o la publicidad. Más adelante la productora se vería inmersa en proyectos cinematógrafos para finalmente dedicarse a este campo de la producción de películas, documentales y cortometrajes. A lo largo de su carrera también trabajaría en proyectos de distribución de películas y contenido nacional e internacional.

Entre sus trabajos más importantes está la producción de Mia Sarah, Vivir para siempre y el documental de Alexia entre otros. También destacar la distribución de contenido animado como por ejemplo en Cuerdas (cortometraje) (también editor del libro) la cual fue ganadora de un premio en los Premios Goya o La tropa de trapo también nominada a estos premios.

Filmografía (incompleta)

Producción

Distribución

Referencias

Enlaces externos 

Página web de la productora de Jaime Martul
Nacidos en Lugo